Eine Burgruine Wolfsberg gibt es in folgenden Orten:

 Burgruine Wolfsberg (Obertrubach) bei Obertrubach, Bayern
 Burgruine Wolfsberg (Harz) in Sangerhausen, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Burg Wolfsberg, Schloss Wolfsberg